Duomo di Santo Stefano – Biella
 Duomo di Santo Stefano – Bracciano
 Duomo di Santo Stefano – Caorle
 Duomo di Santo Stefano – Casalmaggiore
 Duomo di Santo Stefano – Milazzo
 Duomo di Santo Stefano – Prato
 Duomo di Santo Stefano – Vienna

Pagine correlate

Basilica di Santo Stefano
Cattedrale di Santo Stefano
Chiesa di Santo Stefano
Oratorio di Santo Stefano
Pieve di Santo Stefano